John Ross puede referirse a:

Personajes 
 John Ross (1790-1866), cacique principal de La Nación Cheroqui;
 John Ross (1777-1856), almirante, naturalista y explorador escocés;
 John Ross II "J.R." Ewing, personaje ficticio en la serie de televisión Dallas;
 John Ross (1961), esquiador acrobático canadiense.